Steno peut évoquer :

Patronyme 

 Sten (ou Steno/Steni, famille noble de Venise.
 Nicolas Steno (1638-1686), anatomiste, géologue et évêque d'origine danoise.
 Steno, de son vrai nom Stefano Vanzina, un réalisateur et scénariste italien (1915–1988).

Toponyme 
 Steno (Grèce), une ville d'Arcadie dans le Péloponnèse en Grèce.

Zoologie 
 Steno bredanensis, un dauphin, seule espèce du genre Steno.

Abréviation 
Sténo est aussi l'abréviation de :
 Sténographie, un moyen de prendre des notes aussi rapidement que quand une personne parle.
 Sténodactylographie, une méthode mécanique dérivée.